Osoby o tym nazwisku:
 Cezary Fryze – polski neurolog
 Stanisław Fryze – polski naukowiec, inżynier elektryk

Inne:
 Fryze – polski herb szlacheck